Hoyle puede referirse a:

 Abreviatura científica para el botánico Arthur Clague Hoyle 1904-1986.
 Edmon Hoyle, experto británico que escribió sobre el whist y otros juegos.
 Fred Hoyle, astrónomo y matemático inglés.
 Rafael Larco Hoyle, arqueólogo peruano.